Сезон 2016/2017 для «Бруклин Нетс» стал 51-м сезоном в истории клуба, 41-м — в истории выступлений клуба в чемпионате НБА, 5-м — после переезда из Нью-Джерси в Бруклин.Нетс победили в 20 матче и проиграли 62 встречу, и второй год подряд остались без участия в плей-офф.

Важные даты 
 17 апреля 2016 — Объявили о назначении на пост главного тренера команды Кенни Эткинсона.
 23 июня 2016 — Драфт НБА 2016 года пройшёл в «Барклайс-центр», Бруклине (Нью-Йорк).
 1 июля 2016 — Открылся рынок свободных агентов.
 5 июля 2016 — Объявили о назначении ассистентами главного тренера Кенни Эткинсона: Брета Брайлмайера, Жака Вона, Криса Флеминга, Адама Харрингтона, Майкла Батиста, Джордана Отта.
 26 октября 2016 — Первый официальный матч против «Бостон Селтикс» был проигран со счётом 122 на 117 в гостях.
 28 октября 2016 — Сыграли первый официальный матч в регулярном сезоне на домашней арене Барклайс-центр против «Индиана Пэйсерс». Выиграли встречу со счётом 103 на 94.

Драфт 

У «Бруклин Нетс» не было драфт-пика первого раунда на драфте 2016 года, так как они его отдали в обмене с «Бостон Селтикс» 12 июля 2013 года. «Бруклин» выбирал под 55-м номеров во втором раунде, так как 11 июля 2012 года в «Нетс» перешёл Реджи Эванс из «Лос-Анджелес Клипперс» за опцию обменами драфт-пиками второго раунда.

Во время драфта «Бруклин Нетс» провёл с «Юта Джаз» обмен и приобрёл права с драфта на Айзейю Уайтхеда.

7 июля «Бруклин Нетс» официально обменял Таддеуса Янга в «Индиана Пэйсерс» на права с драфта на Кариса Леверта.

Состав

Ротация состава 
Последнее обновление 02.04.2017

Регулярный сезон

Положение в турнирной таблице

Сыгранные матчи

Летняя лига НБА

Предсезонные матчи

Регулярный сезон

Статистика игроков

Летняя лига 

|-
|style="text-align:left;" |Джеррелл Бенимон
|4
|1
|21.8
|0.571
|1.000
|0.750
|5.8
|1.8
|0.0
|0.5
|8.0
|-
|style="text-align:left;" |Бо Бич
|5
|0
|19.0
|0.381
|0.333
|0.667
|3.8
|0.8
|0.6
|0.6
|8.8
|-
|style="text-align:left;" |Маркус Джорджес-Хант
|4
|0
|13.3
|0.300
|0.400
|0.750
|1.0
|0.0
|0.5
|0.0
|2.8
|-
|style="text-align:left;" |Шон Килпатрик
|4
|4
|25.9
|0.481
|0.250
|0.808
|4.8
|1.2
|0.0
|0.2
|19.2
|-
|style="text-align:left;" |Джош Магетт
|4
|0
|13.0
|0.250
|0.429
|0.000
|2.0
|2.5
|0.8
|0.0
|2.2
|-
|style="text-align:left;" |Крис Маккаллох
|5
|5
|24.9
|0.360
|0.250
|0.684
|7.8
|0.6
|1.2
|1.4
|10.4
|-
|style="text-align:left;" |Эгидиюс Моцкевичюс
|3
|0
|10.7
|0.556
|0.000
|0.700
|3.3
|0.3
|0.0
|0.7
|5.7
|-
|style="text-align:left;" |Джей Джей О’Брайан
|2
|1
|20.0
|0.250
|0.000
|0.500
|3.5
|2.0
|0.5
|0.0
|2.0
|-
|style="text-align:left;" |Генри Симс
|4
|4
|16.0
|0.250
|0.000
|0.833
|3.8
|0.5
|0.5
|1.8
|4.0
|-
|style="text-align:left;" |Аарон Томас
|2
|0
|16.0
|0.333
|0.667
|0.833
|1.5
|1.0
|0.0
|0.0
|6.5
|-
|style="text-align:left;" |Айзея Уайтхед
|5
|5
|26.0
|0.362
|0.417
|0.625
|2.6
|2.8
|2.0
|1.0
|8.8
|-
|style="text-align:left;" |Йоги Феррелл
|4
|0
|17.0
|0.438
|0.182
|0.714
|1.5
|1.8
|0.8
|0.2
|8.8
|-
|style="text-align:left;" |Ронди Холлис-Джефферсон
|5
|5
|26.1
|0.455
|0.250
|0.846
|6.6
|2.2
|3.2
|0.2
|10.4
|-
!Всего
!5
! —
! —
!0.408
!0.321
!0.750
!39.8
!14.0
!9.2
!5.8
!81.2
|}

Предсезонные матчи 

|-
|style="text-align:left;" |Чейз Бадингер
|4||0||10.4||.444||.250||.750||1.5||0.8||1.0||0.0||3.0
|-
|style="text-align:left;" |Энтони Беннетт
|5||0||17.5||.306||.250||.722||2.6||0.4||0.8||0.0||7.8
|-
|style="text-align:left;" |Бо Бич
|1||0||8.3||.333||.333||.000||1.0||0.0||0.0||0.0||3.0
|-
|style="text-align:left;" |Боян Богданович
|5||0||18.3||.486||.476||1.000||1.6||1.0||0.8||0.0||10.2
|-
|style="text-align:left;" |Тревор Букер
|5||5||21.5||.500||.500||.500||6.8||1.2||0.4||0.2||5.4
|-
|style="text-align:left;" |Грейвис Васкес
|5||1||16.4||.250||.154||.000||2.2||4.6||0.6||0.0||2.8
|-
|style="text-align:left;" |Хорхе Гутьеррес
|3||0||9.3||.455||.500||.000||1.0||2.0||1.0||0.0||3.7
|-
|style="text-align:left;" |Шон Килпатрик
|6||1||17.8||.357||.312||.789||2.7||0.7||0.2||0.0||8.3
|-
|style="text-align:left;" |Джереми Лин
|5||5||23.3||.619||.500||.774||2.0||5.6||1.4||0.0||17.2
|-
|style="text-align:left;" |Брук Лопес
|5||5||16.8||.395||.333||.600||2.8||0.6||1.0||0.6||8.0
|-
|style="text-align:left;" |Крис Маккаллох
|5||0||13.5||.350||.200||.727||3.8||0.2||0.0||0.0||4.6
|-
|style="text-align:left;" |Эгидиюс Моцкевичюс
|1||0||9.4||.000||.000||.000||1.0||0.0||1.0||1.0||0.0
|-
|style="text-align:left;" |Луис Скола
|5||0||21.5||.385||.316||.846||5.0||3.4||1.4||0.0||9.4
|-
|style="text-align:left;" |Айзея Уайтхед
|3||0||15.0||.211||.000||.750||1.0||0.3||0.3||0.7||4.7
|-
|style="text-align:left;" |Йоги Феррелл
|3||0||9.6||.429||.500||.833||1.0||1.7||0.7||0.0||4.3
|-
|style="text-align:left;" |Рэнди Фой
|5||4||19.1||.280||.267||.727||2.8||2.2||0.6||0.0||5.2
|-
|style="text-align:left;" |Джо Харрис
|5||1||19.7||.556||.625||.500||2.6||0.8||0.6||0.2||10.4
|-
|style="text-align:left;" |Ронди Холлис-Джефферсон
|6||6||21.6||.419||.429||.706||3.0||1.5||0.8||0.2||8.5
|-
|style="text-align:left;" |Джастин Хэмилтон
|5||2||20.8||.500||.368||1.000||4.6||0.4||0.2||0.2||9.4
|-
! Всего
!6
! —
! —
!.416
!.356
!.746
!39.2
!21.7
!9.3
!1.7
!101.0
|}

Регулярный сезон 

|-
|style="text-align:left;" |Энтони Беннетт
|23||1||11.5||.413||.271||.722||3.4||0.5||0.2||0.1||5.0
|-
|style="text-align:left;" |Боян Богданович
|55||54||27.0||.440||.357||.874||3.6||1.7||0.4||0.1||14.2
|-
|style="text-align:left;" |Тревор Букер
|71||43||24.7||.517||.321||.673||8.1||1.9||1.0||0.4||10.0
|-
|style="text-align:left;" |Грейвис Васкес
|3||0||12.9||.250||.333||.667||0.7||1.7||0.3||0.3||2.3
|-
|style="text-align:left;" |Арчи Гудвин
|12||0||15.4||.557||.308||.719||2.3||1.9||0.3||0.3||7.9
|-
|style="text-align:left;" |Спенсер Динвидди
|59||19||22.6||.444||.376||.792||2.8||3.1||0.7||0.4||7.4
|-
|style="text-align:left;" |Шон Килпатрик
|70||24||25.1||.414||.341||.843||4.0||2.3||0.7||0.1||13.1
|-
|style="text-align:left;" |Карис Леверт
|57||26||21.7||.450||.322||.720||3.3||1.9||0.9||0.1||8.2
|-
|style="text-align:left;" |Джереми Лин
|36||33||24.5||.438||.372||.816||3.8||5.1||1.1||0.4||14.5
|-
|style="text-align:left;" |Брук Лопес
|75||75||29.6||.473||.347||.810||5.4||2.3||0.5||1.7||20.5
|-
|style="text-align:left;" |Кей Джей Макдэниелс
|20||0||14.7||.451||.275||.821||2.6||0.5||0.6||0.5||6.3
|-
|style="text-align:left;" |Крис Маккаллох
|14||0||5.2||.516||.167||.667||1.3||0.1||0.1||0.1||2.5
|-
|style="text-align:left;" |Эндрю Николсон
|10||0||11.1||.382||.182||1.000||2.7||0.3||0.5||0.0||3.0
|-
|style="text-align:left;" |Луис Скола
|36||1||12.8||.470||.340||.676||3.9||1.0||0.4||0.1||5.1
|-
|style="text-align:left;" |Айзея Уайтхед
|73||26||22.4||.402||.297||.805||2.5||2.6||0.6||0.5||7.4
|-
|style="text-align:left;" |Йоги Феррелл
|10||0||15.1||.367||.296||.625||1.2||1.7||0.2||0.2||5.4
|-
|style="text-align:left;" |Рэнди Фой
|69||40||18.6||.363||.330||.857||2.2||2.0||0.5||0.1||5.2
|-
|style="text-align:left;" |Джо Харрис
|52||11||21.9||.427||.386||.714||2.8||1.0||0.6||0.2||8.2
|-
|style="text-align:left;" |Ронди Холлис-Джефферсон
|78||50||22.6||.434||.224||.751||5.8||2.0||1.1||0.6||8.7
|-
|style="text-align:left;" |Джастин Хэмилтон
|64||7||18.4||.458||.301||.750||4.1||0.9||0.5||0.7||6.9
|-
|style="text-align:left;" |Квинси Эйси
|32||1||15.9||.425||.434||.754||3.3||0.6||0.4||0.4||6.5
|-
! Всего
! 82
! —
! —
!.444
!.338
!.788
!43.9
!21.4
!7.3
!4.7
!105.8
|}

Травмы

Рекорды и достижения 
 15 ноября 2016 года Брук Лопес в матче против «Лос-Анджелес Лейкерс» поставил 864 блок-шот в составе «Бруклин Нетс». Он стал лидером клуба по числу блок-шотов. Предыдущем рекордсменом «Нетс» по заблокированным ударам был Джордж Джонсон.
 13 февраля 2017 года «Бруклин Нетс» по окончании проигранного матча, сыгранного в Барклайс-центр, против «Денвер Наггетс» установил клубный антирекорд. «Нетс» впервые в своей истории проиграли 15 матчей подряд на домашней своей арене.
 1 марта 2017 года Брук Лопес в матче против «Сакраменто Кингз» стал вторым игроком в истории клуба после Бака Уильямса, который набрал в составе «Нетс» 10000 очков.
 12 марта 2017 года «Бруклин Нетс» по окончании выигранного матча против «Нью-Йорк Никс» прервал серию из 16 подряд поражений на своей домашней арене. Перед самой игрой «Нетс» подняли под свод «Барклайс-центра» баннер, посвящённый The Notorious B.I.G..
 23 марта 2017 года запасные игроки «Бруклин Нетс» в матче против «Финикс Санз» набрали 81 очко. 6 запасных игроков «Нетс» имели на своем счету 10 очков и более. Этот матч стал первым в истории НБА, где 6 запасных игроков любой команды набрали 10 очков и более.
 4 апреля 2017 года «Бруклин Нетс» в первой половине встречи против «Филадельфия Севенти Сиксерс» набрал 81 очко, что стало повторением рекорда «Нетс» по количеству очков за половину матча.
 10 апреля 2017 года Брук Лопес в игре против «Бостон Селтикс» набрал 10444 очков за 564 матчей и стал лучшим бомбардиром в истории «Бруклин Нетс». Он передвинул на второе место в списке самых результативных игроков «Нетс» Бака Уильямса.

Сделки

Покупки и обмены

Свободные агенты

Дополнение

Переподписание

Ушли

Подписание игроков с драфтов

Примечания

Ссылки 
 
 

НБА в сезоне 2016/2017
Сезоны Бруклин Нетс